Britz – quartiere di Berlino
 Britz – comune del Brandeburgo
 Barend Britz – rugbista a 15 sudafricano
 Bernhard Britz – ciclista svedese
 Charlotte Britz – politica tedesca
 Gerrie Britz – rugbista a 15 sudafricano